Amerikai Egyesült Államok
Dover-Foxcroft (statisztikai település, Maine)
Dover-Foxcroft (város, Maine)